Das Mixed der French Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Virginia Ruano Pascual und Tomás Carbonell. Das Finale gewann die Paarung Wayne Black / Cara Black gegen Mark Knowles / Jelena Bowina mit 6:3 und 6:3.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw des Mixed der French-Open 2002

Mixed
2002